

Ешленд — місто, штат Алабама
 Ешленд — місто, штат Канзас
 Ешленд — місто, штат Кентуккі
 Ешленд — місто, штат Мен
 Ешленд — місто, штат Массачусетс
 Ешленд — місто, штат Міссісіпі
 Ешленд — місто, штат Міссурі
 Ешленд — місто, штат Небраска
 Ешленд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Ешленд — місто в окрузі Чеманг, штат Нью-Йорк
 Ешленд — місто в окрузі Грін, штат Нью-Йорк
 Ешленд — місто, штат Огайо
 Ешленд — місто, штат Оклахома
 Ешленд — місто, штат Орегон
 Ешленд — місто, штат Пенсільванія
 Ешленд — місто, штат Вірджинія
 Ешленд — місто, штат Вісконсин
 Ешленд — місто, штат Вісконсин
 Ешленд — селище, штат Іллінойс
 Ешленд — селище в окрузі Начітош, штат Луїзіана
 Ешленд Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсильванія
 Ешленд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Ешленд — переписна місцевість, штат Мен
 Ешленд — переписна місцевість, штат Монтана
 Ешленд — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Ешленд — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі